Corsa all'oro – fenomeno della storia del Nord America e dell'Australia
 Corsa all'oro californiana
 Corsa all'oro del Klondike
 Corsa all'oro di Victoria
 Corsa all'oro – film del 1998 diretto da John Power